powieść noir
 film noir
 neo-noir
 Glacier Noir – lodowiec w Alpach
 Noir – serial anime
 Noir – album zespołu B.A.P